Golden State kan stå för:

 "The Golden State" – en amerikansk delstat som går under detta smeknamn, se Kalifornien
 Golden State Foods – ett amerikanskt livsmedelsföretag.
 Golden State Killer – en amerikansk seriemördare.
 Golden State Warriors – ett amerikanskt basketlag.